Suche Bator – mongolski rewolucjonista
 Suche Bator – miasto w Mongolii
 Suche Bator – stacja kolejowa w Suche Bator